Филипп Пуассон (1682—1743) — французский актёр-комик и драматический писатель, внук Ремона Пуассона.
 Филипп Пуассон (род. 1984) — франкоканадский разработчик компьютерных игр, более известный как Фил Фиш.